Hohenreith heißen folgende geographische Objekte:

 Hohenreith (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hohenreith (Gemeinde St. Peter in der Au), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Hochreith, Hohenreit, Hohenreuth